What Is Love? (Clean Bandit-album)
 What Is Love? (Clean Bandit-dal)
 What Is Love (Deee-Lite-dal)
 What Is Love (Haddaway-dal)
 What Is Love (Howard Jones-dal)
 What Is Love (Kiesza-dal)
 What Is Love (Melissa & Marco-dal)
 What Is Love (Twice-album)